Gernhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Gernhuber (1923–2018), deutscher Jurist
 Klaus Gernhuber (* 1929), deutscher Jazzmusiker